Os Jogos Estudantis 2009 do Rio de Janeiro foram como uma espécie de pequena olimpíada, destinada a participação de crianças e adolescentes das escolas públicas

Categorias 
Pré-Mirim (9 e 10 anos)
Mirim (11 anos)
Infantil (12 e 13 anos)
Infanto-Juvenil (14 e 15 anos)

Esportes 
Xadrez, handebol, basquete, volêi, tênis de mesa, futebol e atletismo.

Disputa 
Alguns esportes foram disputados em duas fases: Regional e Municipal.Outros, como xadrez e tênis de mesa foram disputados em fase única.

Ligações Externas 
http://oglobo.globo.com/educacao/mat/2008/06/20/comeca_17_edicao_dos_jogos_estudantis-546890125.asp
http://www.rio.rj.gov.br/sme/projprog/programas/jogos.html
http://www.rio.rj.gov.br/sme/downloads/programas/relNomQuadra2008.pdf

Competições desportivas do Rio de Janeiro
Esporte no Brasil em 2009